

Maiores públicos do Guarani contra principais adversários

Fonte - Site Jogos do Guarani.

 Contra os principais clubes paulistas

 Contra o Palmeiras: Palmeiras 0–1 Guarani, 104.526, 10 de agosto de 1978, Estádio do Morumbi (99.829 pagantes).
 No Brinco de Ouro: Guarani 0–2 Palmeiras, 32.633, 1º de maio de 1977 (30.603 pagantes). 
 Contra o Corinthians: Corinthians 0 a 0 Guarani, 98.197, 14 de junho de 1979, Estádio do Morumbi  (92.454 pagantes).
 No Brinco de Ouro: Guarani 0–1 Corinthians, 49.727, 31 de julho de 1988 (49.604 pagantes). 
 Contra o São Paulo: São Paulo 1–1 Guarani, 81.060, 22 de fevereiro de 1987, Estádio do Morumbi (público pagante).
 No Brinco de Ouro: Guarani 3–3 São Paulo, 37.370, 25 de fevereiro de 1987 (público pagante).  
 Contra o Santos : Santos 3–1 Guarani, 44.208, 16 de junho de 1979, Estádio do Morumbi (41.352 pagantes). 
 No Brinco de Ouro: Guarani 1–1 Santos, 38.582, 4 de maio de 1980 (34.232 pagantes).
 Conta a Ponte Preta: Guarani 2–0 Ponte Preta, 38.948, 3 de junho de 1979, Estádio do Pacaembu (35.209 pagantes).
 No Brinco de Ouro: Guarani 0–1 Ponte Preta, 34.222, 30 de janeiro de 1980 (30.552 pagantes).
 No Moisés Lucarelli: Ponte Preta 3–1 Guarani, 31.970, 27 de fevereiro de 1977 (31.116 pagantes).
 Contra a Portuguesa: Portuguesa 2–1 Guarani, 12.368, 1 de abril de 1973 (11.157 pagantes).
 No Brinco de Ouro: Guarani 4–0 Portuguesa, 17.104, 11 de fevereiro de 1979 (14.945 pagantes). 

 Contra clubes cariocas campeões brasileiros

 Contra o Flamengo: Flamengo 2–1 Guarani, 120.441, 11 de abril de 1982 (público pagante).
 No Brinco de Ouro: Guarani 2–3 Flamengo, 52.002, 15 de abril de 1982 (público pagante).
 Contra o Vasco: Vasco 1–2 Guarani, 101.541, 6 de agosto de 1978 (público pagante).
 No Brinco de Ouro: Guarani 2–0 Vasco, 30.092, 2 de agosto de 1978 (27.965 pagantes). 
 Contra o Fluminense: Fluminense 1–0 Guarani, 40.995, 5 de dezembro de 2010 (35.527 pagantes).
 No Brinco de Ouro: Guarani 1–2 Fluminense, 34.513, 26 de novembro de 1975 (33.893 pagantes).
 Contra o Botafogo: Botafogo 1–2 Guarani, 24.742, 17 de janeiro de 1982 (público pagante).
 No Brinco de Ouro: Guarani 4–1 Botafogo, 18.201, 14 de fevereiro de 1982 (público pagante).

 Contra clubes mineiros campeões brasileiros

 Contra o Atlético: Atlético 0–0 Guarani, 62.510, 15 de fevereiro de 1987 (público pagante).
 No Brinco de Ouro: Guarani 2–1 Atlético, 35.373, 18 de fevereiro de 1987 (público pagante).
 Contra o Cruzeiro: Cruzeiro 0–2 Guarani, 38.807, 15 de maio de 1980 (público pagante).
 No Brinco de Ouro: Guarani 2–0 Cruzeiro, 19.494, 15 de novembro de 1975 (19.325 pagantes).

 Contra clubes gaúchos campeões brasileiros

 Contra o Grêmio: Grêmio 2–0 Guarani, 33.162, 14 de fevereiro de 1977 (público pagante).
 No Brinco de Ouro: Guarani 2–0 Grêmio, 22.990, 28 de fevereiro de 1982 (público pagante).
 Contra o Internacional: Internacional 1–3 Guarani, 24.561, 6 de setembro de 1998 (público pagante).
 No Brinco de Ouro: Guarani 1–2 Internacional, 22.598, 11 de maio de 1980 (20.642 pagantes).

 Contra clubes paranaenses campeões brasileiros

 Contra o Coritiba: Coritiba 1–0 Guarani, 24.933, 9 de maio de 1991 (22.537 pagantes).
 No Brinco de Ouro: Guarani 1–0 Coritiba, 17.059, 13 de maio de 1991 (15.218 pagantes).

 Contra o Atlético: Atlético 0–0 Guarani, 23.013, 6 de novembro de 1996 (22.105 pagantes).
 No Brinco de Ouro: Guarani 1–2 Atlético, 12.190, 2 de outubro de 1999 (público pagante).

 Contra os principais clubes nordestinos 
 Campeões ou vice campeões brasileiros.

 Contra o Bahia: Bahia 1–2 Guarani, 72.133 pagantes, 8 de fevereiro de 1987 (público pagante).
 No Brinco de Ouro: Guarani 1–0 Bahia, 29.902, 12 de fevereiro de 1987 (público pagante).
 Contra o Sport: Sport 2–1 Guarani, 42.729 pagantes, 12 de novembro de 1998 (público pagante).
 No Brinco de Ouro: Guarani 4–0 Sport, 20.478, 30 de julho de 1978 (18.216 pagantes).
 Contra o Vitória: Vitória 3–0 Guarani, 30.090, 9 de dezembro de 1979 (público pagante).
 No Brinco de Ouro: Guarani 1–2 Vitória, 15.071, 31 de outubro de 1999 (público pagante).
 Contra o Fortaleza: Fortaleza 3–0 Guarani, 27.336, 28 de setembro de 2003 (público pagante). 
 No Brinco de Ouro: Guarani 1–1 Fortaleza, 10.832, 18 de setembro de 1976 (10.298 pagantes).
 Contra o Náutico: Náutico 1–0 Guarani, 18.406, 8 de outubro de 2005 (17.222 pagantes).
 No Brinco de Ouro: Guarani 2–0 Náutico, 12.874, 7 de março de 1982 (público pagante).

Guarani Futebol Clube
Listas de públicos de clubes de futebol do Brasil